Flickornas singelturnering är öppen för tävlande födda 1 januari 2000–31 december 2005. Dock ska man ha uppnått 13 års ålder senast den dag tävlingen startar.

Seedning 

  Liang En-shuo (tredje omgången)
  Wang Xinyu (tredje omgången)
  María Camila Osorio Serrano (tredje omgången)
  Alexa Noel (första omgången)
  Clara Tauson (tredje omgången)
  Eléonora Molinaro (kvartsfinal)
  Naho Sato (första omgången)
  Wang Xiyu (kvartsfinal)
  Elisabetta Cocciaretto (tredje omgången)
  Yuki Naito (kvartsfinal)
  Zheng Qinwen (tredje omgången)
  María Lourdes Carlé tTredje omgången)
  Clara Burel (tredje omgången)
  Lulu Sun (andra omgången)
  Leylah Annie Fernandez
  Cori Gauff

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Noter

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018